Stuart Hall peut désigner :
 Stuart Hall (1903-1990), acteur britannique ;
 Stuart Hall (né en 1929), animateur britannique ;
 Stuart Hall (1932-2014), sociologue britannique ;
 Stuart Hall (né en 1980), boxeur anglais ;
 Stuart Hall (né en 1984), pilote britannique.

Homonymie de personnes